Kriegs ist der Familienname folgender Personen:

 Franziskus Kriegs-Au (* 1985), österreichischer Juwelier und Experte bei “Bares für Rares - Österreich”
 Maurice Kriegs (* 1991), deutscher Koch
 Robert Kriegs (* 1984), deutscher Radrennfahrer